Озерная — деревня в Пыщугском районе Костромской области, входит в сосстав Пыщугского сельского поселения.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Брюховая переименована в Озерная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пыщугского района